La Serie A 1965-1966 è stata la 64ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 34ª a girone unico), disputata tra il 5 settembre 1965 e il 22 maggio 1966 e conclusa con la vittoria dell', al suo decimo titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Luís Vinício () con 25 reti.

Stagione 

L' del "Mago" Helenio Herrera vinse il decimo scudetto: i milanesi diventarono così la seconda squadra italiana a poter cucire sulla maglia quella stella che prima d'allora era stata ottenuta solamente dalla . Fu uno scudetto meritato per la squadra nerazzurra, dal gruppo ormai ben definito, ma con una novità: quella di Giacinto Facchetti, che, pur essendo un difensore, mise a segno ben 10 gol, un record per l'epoca.

Il campionato iniziò il 5 settembre 1965. La sorpresa uscì fuori subito, e fu rappresentata dal : i partenopei dell'armatore Achille Lauro, in estate, avevano acquistato, da Juventus e , Sívori e Altafini, che rilanciarono la squadra azzurra e per tutto il girone d'andata lottarono alla pari con la Grande Inter. I lombardi, dalla nona giornata, mantennero la vetta in solitaria, ma furono seguiti da Milan e Napoli, rispettivamente seconda e terza forza alla fine del girone d'andata, il 16 gennaio 1966.

Nel girone di ritorno l'Inter mancò più volte il colpo decisivo, e spesso rischiò di lasciarsi recuperare. La sconfitta di Catania fece vacillare i nerazzurri, che videro avvicinarsi il Napoli. Sistemarono tutto sei vittorie consecutive: al termine di questa serie, il 17 aprile, il Milan aveva ceduto ed era lontano, a 11 punti di distanza; il Napoli e il ritrovato  si ritrovavano seconde a 6 punti di distanza. Il finale mise in dubbio la vittoria dell'Inter, allorché due pareggi e una sconfitta nello scontro diretto contro il Bologna avvicinarono i rossoblu al primo posto. Due vittorie contro Juve e  permisero ai nerazzurri, il 15 maggio, di vincere lo scudetto. A vincere la classifica dei cannonieri fu il trentaquattrenne Luís Vinício, scartato dal Bologna pochi anni prima e ritrovato grazie a una provinciale, il .

Ultimo rimase il , che fece ritorno in B dopo due campionati. Scesero in Serie B anche il  e la , quest'ultima alla prima retrocessione della sua storia. Al posto dei blucerchiati si salvò la neopromossa , grazie a un decisivo pareggio col , a sua volta ritornato in Serie A a inizio stagione dopo diciotto anni di assenza.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dei Campioni 1966-1967.
      Ammesse alla Coppa delle Fiere 1966-1967.
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1966-1967.
      Retrocesse in Serie B 1966-1967.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

 In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito.
 In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per il titolo che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Napoli e Fiorentina durante il girone di ritorno partecipano alla Coppa Mitropa 1966 (la Fiorentina ammessa perché finalista l'edizione precedente).
Milan, Cagliari e Lazio furono designate dalla Lega Calcio per partecipare alla Coppa Mitropa 1966-1967, a cui la Fiorentina ebbe accesso di diritto come detentrice.
Lazio invitata alla Pequeña Copa del mundo 1966.
Lanerossi Vicenza ,  Brescia , Foggia & Incedit e Atalanta partecipano alla Coppa Piano Karl Rappan 1966-1967.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Primati stagionali
 Maggior numero di partite vinte: 20 (Inter)
 Minor numero di partite perse: 4 (Inter)
 Massimo dei pareggi: 16 (Juventus)
 Minor numero di partite vinte: 2 (Varese)
 Maggior numero di partite perse: 21 (Varese)
 Minimo dei pareggi: 8 (Bologna, Brescia)
 Miglior attacco: 70 (Inter)
 Miglior difesa: 22 (Fiorentina)
 Miglior differenza reti: 42 (Inter)
 Peggior attacco: 22 (Foggia & Incedit)
 Peggior difesa: 62 (Varese)
 Peggior differenza reti: −39 (Varese)
 Partita con più reti segnate: Inter-Varese 5-2, Milan-Catania 6-1, Inter-Brescia 7-0 (7)
 Partita con maggior scarto di reti: Inter-Brescia 7-0 (7)

Individuali
Da segnalare la quadripletta messa a segno da Angelo Benedicto Sormani in Milan-Catania 6-1 della 34ª giornata.

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965